El término Fresneda de la Sierra puede hacer referencia a:

Fresneda de la Sierra Tirón, municipio español de la provincia de Burgos.
Fresneda de la Sierra, municipio español de la provincia de Cuenca.